Avraham Beit-Halevi foi um futebolista que jogou pela Seleção da Palestina/Eretz Yisrael nas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 1938.

Ligações externas 

Futebolistas da Palestina